Mnozil Brass — австрийский брасс-ансамбль.

История 
Mnozil Brass создан в 1992 году группой выпускников Венской консерватории.

Участники

Нынешние участники 

 Томас Ганш (), труба
 Роберт Ротер (), труба
 Роман Риндбергер (), труба (с 2004 г.)
 Леонард Пауль (), тромбон и бас труба
 Герхард Фюсль (), тромбон
 Зольтан Кишш (), тромбон (с 2004 г.)
 Вильфрид Брандштёттер (), туба

Бывшие участники 

 Вольфганг Зом(), труба (до 2004 г.)
 Себастьян Фухсбергер (), тромбон (до 2004 г.; в данный момент участник ансамбля «Global.Kryner»)
 Эд Партика (), тромбон (с 2004 до 2005 г.)

Дискография 

CD:

 2004 — Dasselbe in Grün
 2004 — Ragazzi
 2004 — Smoke Live
 2004 — Wenn der Kaiser Grooved
 2004 — Zimt
 2008 — What Are You Doing with the Rest of Your

DVD:

 2005 — Seven
 2006 — Das Trojanische Boot / The Trojan Boat
 2008 — Das Gelbe Vom Ei / La Creme de la Creme

Ссылки 
 Официальный сайт Mnozil Brass
 Mnozil Brass на YouTube
 Музыка и политика на фестивале «Театр» 2006

Источники 

Джазовые коллективы
Музыкальные коллективы по алфавиту
Брасс-ансамбли